Die Saison 2018/19 war die 41. Spielzeit der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (bis 2012 Oberliga Südwest) und die elfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde vom Fußball-Regional-Verband Südwest organisiert. Sie wurde am 27. Juli 2018 mit dem Spiel zwischen der TuS Koblenz und dem FV Engers 07 sowie dem SC 07 Idar-Oberstein und dem  1. FC Kaiserslautern II eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2018/19 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:
 die Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2017/18:
 TuS Koblenz
 TSV Schott Mainz
 SV Röchling Völklingen
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2017/18:
  1. FC Kaiserslautern II
 Eintracht Trier
 FV 07 Diefflen
 FSV Viktoria Jägersburg
 TuS Rot-Weiß Koblenz
 FC Hertha Wiesbach
 TuS Mechtersheim
 FC Karbach
 SC 07 Idar-Oberstein
 TSG Pfeddersheim
 FV Engers 07
 der Aufsteiger aus der Rheinlandliga 2017/18:
 TSV Emmelshausen (Meister)
 der Aufsteiger aus der Saarlandliga 2017/18:
 VfB Dillingen (Vizemeister)
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Südwest 2017/18:
 Arminia Ludwigshafen (Meister)
 der Sieger der Aufstiegsrunde der Vizemeister von Rheinlandliga und Verbandsliga Südwest sowie dem Drittplatzierten der Saarlandliga 2017/18:
 Hassia Bingen

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die zwei Vizemeister der Verbandsligen Rheinland und Südwest sowie der Drittplatzierte der Saarlandliga aus. Die Auslosung ergab, dass der saarländische Bewerber zuerst gegen den Vertreter aus dem Südwesten spielte. Im zweiten Spiel stand dann der Verlierer des ersten Spiels dem rheinländischen Vertreter gegenüber. Im dritten Spiel spielte der Sieger des ersten Spiels gegen den Vizemeister der Rheinlandliga.
Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Aufstiegsrunde:
 Vizemeister der Rheinlandliga:  Ahrweiler BC
 Drittplatzierter der Saarlandliga:  SF Köllerbach
 Vizemeister der Verbandsliga Südwest:  FV Dudenhofen

|}

|}

Einzelnachweise 

2018
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2018/19